John "Jack" Russell, Brits dominee en kynoloog.
 Jackrussellterriër, naar deze man genoemd hondenras.